Abort kan syfta på:

Abort – avbrytande av graviditet
Spontan abort – en graviditet avslutas ofrivilligt, se Missfall
Abort (botanik) –  inom botaniken när vissa organs utbildande uteblir hos en växt
Abort (data) – något har eller ska avbrytas i ett datorprogram